Pârâul Boului se poate referi la:

 Pârâul Boului, Moldovița
 Pârâul Boului, Crișul Văratecului

Vezi și 
 Râul Boul (dezambiguizare)
 Râul Boiștea (dezambiguizare)
 Râul Boișoara (dezambiguizare)

Toponime românești